

Persone
 Agide I – re di Sparta nel X secolo a.C.
 Agide II – re di Sparta dal 427 al 401 a.C.
 Agide III – re di Sparta dal 338 al 331 a.C.
 Agide IV – re di Sparta dal 250 al 241 a.C.

Altro
 Agide – tragedia di Vittorio Alfieri